

Geografia
 Teodone/Dietenheim, frazione di Brunico.

Persone
 Teodone I, duca dei Bavari dal 640 circa al 680 circa; 
 Teodone II, duca dei Bavari dal 680 circa al 716;
Teodone III, duca dei Bavari dal 776 al 788;
 Teodone, duca di Asti nell'VIII secolo.